

Sigle 
 Radiotelevisione Azienda Speciale – Azienda radiotelevisiva italiana
 Rail Adapter System – un accessorio costituito da slitte Picatinny per il montaggio di accessori sulle armi da fuoco
 Reazione Abnorme allo Stiramento
 Regioni amministrative speciali – ente politico locale che governano le due città-regioni di Hong Kong e Macao
 Regione Autonoma della Sardegna – Ente politico locale che governa l'isola della Sardegna 
 Remote Access Service – Protocollo Remoto per il collegamento fra due computer, tramite linea telefonica
 Riunione Adriatica di Sicurtà – Azienda assicurativa e finanziaria
 Row Address Select – Segnale che consente l'indirizzamento di una specifica riga in un banco di memoria SDRAM
 Royal Astronomical Society – società astronomica britannica

Storia 
 Ras, un titolo aristocratico etiope

Biologia
Ras, un'importante proteina e famiglia di proteine
RAS, sistema reticolare ascendente

Codici 
 RAS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rasht (Iran)
 ras – codice ISO 639-3 della lingua tegali